trilling (natuurkunde)
 pulsatie (elektriciteit)
 pulsatie (hart)
 pulsatie (astronomie), het groter en kleiner worden van een ster